Bocchus ist der Name folgender Personen:

 Bocchus I. (um 110 v. Chr.–80 v. Chr.), König von Mauretanien
 Bocchus II. (um 80 v. Chr.–33 v. Chr.), König von Mauretanien
 Cornelius Bocchus, römischer Historiker und Schriftsteller